Sepiktörntrast (Colluricincla tappenbecki) är en fågel i familjen visslare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Sepiktörntrasten förekommer på Nya Guinea och delas in i tre underarter med följande utbredning:
 Colluricincla tappenbecki tappenbecki – nordcentrala Nya Guinea österut till Astrolabeviken
 Colluricincla tappenbecki madaraszi – Huonhalvön på nordöstra Nya Guinea
 Colluricincla tappenbecki maeandrina – östcentrala Nya Guinea

Sepiktörntrasten behandlades fram tills nyligen som en del av Colluricincla megarhyncha och vissa gör det fortfarande. Den har dock urskilts som egen art efter genetiska studier.

Status 
Internationella IUCN erkänner den ännu inte som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Noter

Externa länkar 

Visslare
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Nya Guinea